Navarino steht für: 

 Navarino (Insel), eine chilenische Insel in Feuerland
 die Kommune Cabo de Hornos, bis 2001 Navarino genannt
 den mittelalterlichen Namen der Stadt Pylos in Südgriechenland
 die Schlacht von Navarino an der griechischen Südküste 1827
 eine Rock/Pop-Band aus Klagenfurt in Kärnten, Österreich
 Navarino (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Navarino (Wisconsin), Ort im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Navarino (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Nawarin